Lista på flygplatser i Sydkorea grupperade efter typ och plats.

 
Sydkorea
WP:Projekt Korea